Rio do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Sul (ort), Santa Catarina, 
 Rio do Sul (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar